Джон Изнер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер защищал свой титул, однако проиграл во втором раунде теннисисту из квалификации Танаси Коккинакису.

Общая информация 
Турнирная сетка, рассчитанна на 96 участников в одиночном разряде и 32 пары. 5 теннисистов получили уайлд-кард. 48 спортсменов приняли участие в квалификации, из них 12 победителей продолжили выступление в основной сетке турнира.

Рейтинговые очки 

 Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Второй раунд)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Александр Зверев (Финал)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Второй раунд)
  Джек Сок (Третий раунд)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Диего Шварцман (Третий раунд)
  Джон Изнер (Титул)
  Фабио Фоньини (Третий раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Полуфинал)
  Ник Кирьос (Четвёртый раунд)
  Адриан Маннарино (Второй раунд)
  Чон Хён (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Кайл Эдмунд (Второй раунд)
  Филип Краинович (Четвёртый раунд)
  Жиль Мюллер (Второй раунд)
  Дамир Джумхур (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)
  Андрей Рублёв (Второй раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Борна Чорич (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
  Карен Хачанов (Третий раунд)

Теннисисты получившие уайлд-кард (WC) и защищенный рейтинг (PR) 

  Маркос Багдатис (Первый раунд)
  Миомир Кецманович (Первый раунд)
  Микаэль Имер (Второй раунд)
  Никола Кун (Второй раунд)
  Кристофер Юбенкс (Первый раунд)
  Ёсихито Нисиока (PR, второй раунд)

Теннисисты, победители квалификации (Q) и «счастливчики» из квалификации (LL) 

  Ричардас Беранкис (Первый раунд)
  Лиам Броуди (Второй раунд)
  Юки Бхамбри (Второй раунд)
  Алекс де Минор (Первый раунд)
  Рожериу Дутра да Силва (Первый раунд)
  Дариан Кинг (Первый раунд)
  Танаси Коккинакис (Третий раунд)
  Джон Миллман (Второй раунд)
  Майкл Ммо (Третий раунд)
  Кэмерон Норри (Первый раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Кальвин Эмери (Первый раунд)
  Мирза Башич (LL, первый раунд)

Соревнования

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

Первая секция

Вторая секция

Третья секция

Четвёртая секция

Пятая секция

Шестая секция

Седьмая секция

Восьмая секция

Девятая секция

Десятая секция

Одиннадцатая секция

Двенадцатая секция

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

Открытый чемпионат Майами по теннису 2018